La deuxième étape du Tour d'Italie 2008 s'est déroulée le 11 mai entre Cefalu et Agrigente.

Profil 

Profil : gazzetta.it
Profil 3D : gazzetta.it

Source : La Gazzeta Dello Sport

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Liens externes 
 Classement de l'étape

 02
Tour d'Italie 2008 02
Tour d'Italie 2008 02
Tour d'Italie 2008 02

en:2008 Giro d'Italia, Stage 1 to Stage 11#Stage 2